Kastell (von lateinisch castellum ‚Burg, Festung‘) steht für:

 eine Befestigungsanlage oder ein befestigtes Militärlager, siehe Burg
 Kastellburg, spezieller Bautyp einer Burg
 eine antike Befestigung, siehe Römisches Militärlager
 Kastell (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 wehrhafter Aufbau eines Schiffes, siehe Schiffskastell

Siehe auch:
 Castel
 Castell
 Castello (Begriffsklärung)
 Castellum
 Kastal (Turm)
 Kastel